Вячесла́в Мяснико́в:
 Мясников, Вячеслав Владимирович (род. 1979) — российский актёр, юморист, участник шоу «Уральские пельмени», автор и исполнитель песен, сценарист.
 Мясников, Вячеслав Иванович (1930—2010) — российский медик, академик РАМН, член-корреспондент РАН.